Кутб ад-Дин ( — букв. «ось религии») — мужское имя арабского происхождения.

 Кутб ад-Дин Мухаммед I (ум. 1127) — хорезмшах с 1097 по 1127 годы, сын Ануш-Тегина.
 Кутб ад-дин Айбак  — мусульманский правитель Северо-Западной Индии, перенёс столицу в Дели, где построил Кутб-Минар и мечеть «Кувват-уль-Ислам».
 Кутб ад-Дин аш-Ширази (1236—1311) — выдающийся персидский астроном, математик, философ, врач.
 Кутб ад-Дин Мубарак-хан (ок. 1299 — 1320) — четвертый и последний султан Делийского султаната из династии Хильджи.